Ян Хуаньи́ (, 1906—2004) — китаянка, владевшая (по большинству мнений) письмом нюй-шу, использовавшемся женщинами Китая на протяжении примерно 400 лет. 20 сентября 2004 года она умерла в возрасте 98 лет.

По данным японских исследователей, несколько владеющих нюй-шу пережили Хуаньи и были обнаружены уже после её смерти. Исследовательница из университета Бункё  по состоянию на 2010 год насчитывала шесть человек, владевших нюй-шу.

Примечания

Ссылки 
 Статья в ГЕО

Последние носители языков